

Minéral 
Un diamant est un minéral composé de carbone, considéré comme pierre précieuse (voir aussi diamant synthétique).

Patronyme 

 Anita Diamant, essayiste et romancière américaine

Toponyme 

 Cap Diamant, promontoire sur lequel est située la partie haute de la ville de Québec ;
 Île Diamant, îlot inhabité de la République de Maurice ;
 Île Diamant, îlot inhabité du territoire britannique de l'océan Indien dans l'archipel des Chagos ;
 Le Diamant, commune française, située dans le sud du département de la Martinique ;
 Le Diamant, îlots côtiers situés au sud de la péninsule Rallier du Baty aux Îles Kerguelen dans l'océan Indien austral ;
 Le Diamant, îlot des Grenadines ;
 Rocher du Diamant, baptisé « HMS Diamond Rock » par les Anglais, petite île inhabitée de la Martinique, située dans la mer des Caraïbes, près de la commune du même nom ;
 Quartier Diamant et avenue du Diamant à Bruxelles (Schaerbeek) ;
 Diamant, station de l'axe prémétro du métro de Bruxelles ;
 Diamant, station du prémétro d'Anvers ;
 Le train nommé Diamant était une relation Trans-Europ-Express reliant Dortmund à Anvers via Cologne, Liège et Bruxelles.

Zoologie
Voir Diamant (oiseau) :
 Oiseaux de la famille des Estrildidae :
 Diamant à bavette (Poephila cincta) ;
 Diamant de Gould (Erythrura gouldiae) ;
 Diamant à gouttelettes (Emblema guttata) ;
 Diamant de Kittlitz (Erythrura trichroa)
 Diamant à longue queue (Poephila acuticauda) ;
 Diamant mandarin (Taeniopygia guttata) ;
 Diamant modeste (Poephila modesta) ;
 Diamant psittaculaire (Erythrura psittacea) ;
 Autres oiseaux :
 Colombe diamant, ou Géopélie diamant, espèce d'oiseau de la famille des Colombidés ;
 Sterne diamant, oiseau appartenant à la famille des Laridés.
 Anatomie :
 Diamant, pièce cornée que les petits des animaux ovipares possèdent à l'extrémité du bec ou du museau.

Géométrie: solides de Johnson 
 Diamant triangulaire ;
 Diamant triangulaire allongé ;
 Diamant carré allongé ;
 Diamant carré gyroallongé ;
 Diamant pentagonal ;
 Diamant pentagonal allongé.

Cristallographie 
 Le diamant est le nom d'une structure cubique à faces centrées, dont la moitié des sites tétraédriques sont occupés.

Littérature 
 L'Âge de diamant, roman de science-fiction postcyberpunk de l'auteur américain Neal Stephenson ;
 Les Yeux de diamant, roman américain de Carol Higgins Clark.
 Un Diamant brut, autobiographie d'Yvette Szczupak-Thomas.

Navigation maritime 
 Le diamant est un anneau sur la vergue d'une ancre sur lequel on fixe un orin.

Théâtre, télévision et cinéma  

 Le Mystère du diamant bleu (1941), pièce de théâtre écrite par Hergé et Jacques Van Melkebeke ;
 Le Diamant mystérieux (L'ultima carrozzella, 1943), film italien de Mario Mattoli ;
 Poly et le diamant noir (1967), feuilleton télévisé français ;
 Le Diamant (1970), court métrage de Paul Grimault et Jacques Prévert ;
 Cœur de diamant (1981-1982), feuilleton télévisé brésilien ;
 À la poursuite du diamant vert (1984), film américain de Robert Zemeckis ;
 Le Diamant du Nil (1985), film américain réalisé par Lewis Teague, suite du précédent ;
 Le Diamant (1985), l'un des titres d'exploitations du film franco-turc White Fire ;
 Bob et Bobette : Le Diamant sombre (2004), film allemand et belge réalisé par Rudi Van Den Bossche ;

Autres 
 Diamant, outil utilisé notamment par les vitriers.
 Diamant, jeu de société ;
 Fusée Diamant, premier lanceur de satellites de construction française ;
 Diamant, constructeur de cycles allemand ;
 Diamant normand, confiserie ;
 Casque de diamant, championnat d'élite français de football américain ;
 Disque de diamant, certification remise à un artiste pour souligner que tel album musical s'est vendu un certain nombre de fois ;
 Fossé diamant, élément typique de la plupart des blocs de la Ligne Maginot ;
 Pointe-de-diamant, forme d'ornement ;
 Pokémon Diamant et Perle, jeu vidéo sur Nintendo DS ;
 Sūtra du Diamant, l'un des grands textes bouddhistes classiques.
 Le Diamant (paquebot), paquebot français en service.
 Le Diamant, un paquebot belge (1846).
 Le Diamant, un sous-marin mouilleur de mines de la classe Saphir, qui a servi dans la Marine nationale pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Le Diamant, est un théâtre de la ville de Québec.

Patronyme français